Caroni ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Caroni (* 1980), Schweizer Politiker (FDP.Die Liberalen) 
 Emanuele Caroni (1826–?), italienischer Bildhauer
 Maria Luisa Caroni (* 1943), Schweizer Diplomatin und Botschafterin

Siehe auch:
 Caroni (1975) Limited, ehemaliges trinidadisches Agrarunternehmen
 Caroni Plain, Landschaftsgroßraum in Trinidad und Tobago
 Caroni River, Fluss in Trinidad und Tobago
 Caroni Swamp, Mangroven-Feuchtgebiet in Trinidad und Tobago
 Río Caroní, rechter Nebenfluss des Orinoco in Venezuela